Совхо́зная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от термина «совхоз».

Россия 
 Совхозная улица — улица в Абакане.
 Совхозная улица — улица в Данкове.
 Совхозная улица — улица в Екатеринбурге.
 В Ижевске:
 Совхозная улица;
 Совхозная улица — прежнее название Камбарской улицы.
 В Казани:
 Совхозная улица — улица в посёлке Малые Клыки Советского района.
 Совхозная улица — прежнее (до 2005 г.) название улицы Сафина в Залесном.
 В Курске:
 Совхозная улица;
 1-я Совхозная улица — с 1972 г. часть 1-го Кирпичного переулка после включения в состав города деревни Поповка.
 Совхозная улица в Ленинкенте.
 Совхозная улица — улица в Липецке.
 Совхозная улица — прежнее (до 1976 г.) название улицы Карабудагова в Махачкале.
 Совхозная улица — улица в Москве.
 Совхозная улица — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Совхозная улица — улица в Сергиеве;
 Совхозная улица — улица в Старо-Паново.
 Совхозная улица — улица в Твери.
 В Томске:
 Совхозная улица — улица в Советском районе;
 Совхозная улица — улица в Дзержинском;
 Совхозная улица — улица в Эуште.
 Совхозная улица — улица в Тюмени.
 Совхозная улица — улица в Уфе.
 Совхозная улица — улица в Хабаровске.
 Совхозная улица — улица в Химках.

Украина 
 Совхозная улица — прежнее название улицы Александра Говорухи в Запорожье.
 Совхозная улица — прежнее название улицы Василия Симоненко в Полтаве.